Söderköping kan syfta på:

 Söderköpings kommun – en kommun i Östergötlands län 1971–
 Söderköping – en tätort och centralort i Söderköpings kommun
 Söderköpings stad – en tidigare kommun i Östergötlands län 1200-talet–1971
 Söderköpings församling – en församling i Linköpings stift –1953, se S:t Laurentii församling
 S:t Laurentii församling – en församling i Linköpings stift –2005
 Söderköpings församling – en församling i Linköpings stift 2005–2010
 Söderköping S:t Anna församling – en församling i Linköpings stift 2010–
 Söderköpings Sankt Laurentii distrikt – ett distrikt i Söderköpings kommun och Östergötlands län 2016–
 Söderköpings konvent – ett konvent grundat av franciskanerorden
 Söderköpings brunn – en kurplats
 Söderköpings IS – idrottssällskap i Sverige
 Söderköpings riksdag – en riksdag 1595
 Söderköpings Brunn – ett rederi